Guggenheim é o nome de uma famosa família americana. Muitos de seus membros criaram Fundações, artísticas ou sociais. Dentre elas, a fundação de maior renome internacional é a que Solomon Robert Guggenheim fundou.

A Fundação Solomon R. Guggenheim mantém museus em várias cidades do mundo:

Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova Iorque
Museu Guggenheim Bilbao, em Bilbau;
Coleção Peggy Guggenheim, em Veneza;
Guggenheim Hermitage, em Las Vegas;
Deutsche Guggenheim, em Berlim
Guggenheim Bucareste, em Bucareste
Guggenheim Abu Dhabi, em Abu Dhabi
Vilnius Guggenheim Hermitage Museum, em Vilnius
Guggenheim Guadalajara, em Guadalajara
Museo Guggenheim Urdaibai, em Sukarrieta, Vizcaya

Maior informações na Fundação Solomon R. Guggenheim.

Desambiguação